Álex González (acteur) (1980-), Spaans acteur;
 Álex González (honkballer) (1977-), Venezolaanse honkballer;
 Alejandro González (musicus) (1969-), Mexicaanse drummer en componist;
 Álex González Arancibia (1992-), Chileens voetballer;
 Alejandro González López (1980-), Spaans basketter;
 Manuel Alejandro González Maline (1991-2018), Spaans zaalvoetballer.